

Geografia 
 Poá – comune dello stato di San Paolo (Brasile)
 Poa – comune della provincia di Boulkiemdé (Burkina Faso)

Sigle 
 Paraosteoartropatia – ossificazione che si sviluppa nel tessuto connettivo periarticolare
 Pontificia Opera di Assistenza
 Piano Organizzativo Aziendale – Piano che identifica le modalità di sviluppo della Azienda, per esempio l'organizzazione in Direzione, Dipartimenti ed Unità operative di un ospedale
 Pannello ottico acustico – per la rivelazione di un incendio
 Production Organization Approval – certificazione che deve essere ottenuta da determinate organizzazioni di produzione aeronautica

Botanica 
 Poa – genere delle Poaceae

Codici 
 POA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Salgado Filho, Porto Alegre, Brasile